Il doppio del torneo di tennis Orange Prokom Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)
  Martín García /  Sebastián Prieto (finale)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach  (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2007
ATP Tour 2007